Marton kan syfta på:

Personer 
 Éva Marton (1943–), en ungersk dramatisk sopran

Geografi

Frankrike 

 Marthon – en kommun i departementet Charente i regionen Poitou-Charentes,

Storbritannien 

 Marton, Lincolnshire, ort i England, 
 Marton, Warwickshire, ort i England, 
 Marton, Ryedale, 
 Marton, Cheshire East, England, Cheshire East, 
 Marton, Burton Constable - en ort i Burton Constable, East Riding of Yorkshire, England
 Marton, Cheshire West and Chester - en ort i Whitegate and Marton, Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Marton, Chirbury with Brompton - en ort i Chirbury with Brompton, Shropshire, England
 Marton, Cumbria - en ort i Cumbria, England
 Marton, Harrogate - en ort i Marton cum Grafton, Harrogate, North Yorkshire, England
 Marton, Middlesbrough - en ort i Middlesbrough, North Yorkshire, England
 Marton, Myddle, Broughton and Harmer Hill - en ort i Myddle, Broughton and Harmer Hill, Shropshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar